Едине́ние:
 Едине́ние — сплочение, укрепление связей между кем-либо, и результат такого действия: сплочённость, единство, тесная связь.

Топоним 
 Единение — село в Оловяннинском районе Забайкальского края.
 Единение — село в Могойтуйском районе Забайкальского края.
 Единение — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Единение — деревня в Нурлатском районе Татарстана.

См. также 
 Концептуальная партия «Единение» — политическая партия в России (2000—2007).
 Соборность